

Кожласола — присілок, Волзький район, Марій Ел
 Кожласола — село, Звениговський район, Марій Ел
 Кожласола — присілок, Сернурський район, Марій Ел
 Кожласола — присілок, Совєтський район, Марій Ел

Див. також 
 Кожла
 Кожланангер